Wanji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Wangiwangi, ö, Sulawesi Tenggara,

Kina 

 Wanji (socken i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar